der Kahle ist der Beiname folgender Personen:

 Heinrich der Kahle († 975 oder 976), Graf an der Unterelbe, siehe Heinrich von Stade
 Karl der Kahle (823–877), Karolinger, westfränkischer König, König von Italien und Römischer Kaiser 
 Prokop der Kahle (um 1380–1434), böhmischer Geistlicher und Heerführer, siehe Andreas Prokop 

Siehe auch:
 Kahl
 Kahle